Buzura strigaria är en fjärilsart som beskrevs av Moore 1879. Buzura strigaria ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
strigaria